Юрченко Микола Миколайович:
 Юрченко Микола Миколайович ( 1966) — український футболіст. Виступав за збірну України. Грав на позиції нападаючого та напівзахисника.
 Юрченко Микола Миколайович — український науковець, доктор технічних наук, професор, науковий співробітник відділу транзисторних перетворювачів № 15 Інституту електродинаміки НАН України, лауреат премії НАН України імені Г. Ф. Проскури.
 Юрченко Микола Миколайович — кандидат політичних наук, доцент кафедри державно-правових дисциплін Одеського юридичного інституту Національного університету Внутрішніх справ МВС України.

Примітки